Bulytschow ist der Familienname oder Pseudonym folgender Personen:

 Kir Bulytschow (1934–2003), Pseudonym von Igor Wsewolodowitsch Moscheiko, russischer Science-Fiction-Autor 
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Bulytschow (1872–1959), russischer Chorleiter und Komponist